

Пайн-Плейнс — місто, штат Нью-Йорк
 Пайн-Плейнс — переписна місцевість, штат Нью-Йорк